El Torneig de Metz 2013, oficialment conegut com a Moselle Open 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'11a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de setembre del 2013 a l'Arènes de Metz, França.

El tennista local Gilles Simon va tornar a guanyar a Metz per segona vegada després del títol aconseguit l'any 2010, i va impedir que el seu compatriota Jo-Wilfried Tsonga guanyés el seu tercer títol consecutiu a Metz. Tsonga, que tornava al circuit després de tres mesos lesionat, va disputar les finals individual i de dobles, però en ambdues fou derrotat.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013